«World in Motion» () — песня британской группы New Order, выпущенная на сингле в 1990 году. Это единственный сингл группы, который занял 1-е место в британском хит-параде, и последняя пластинка New Order, выпущенная на Factory Records. Песня была написана New Order вместе с Китом Алленом.

В начале мая 1990 года участники группы, занятые в то время своими сторонними проектами, собрались в студии для записи гимна английской сборной по футболу для проходившего тем летом чемпионата мира в Италии. В записи приняли участие ведущие английские футболисты, включая Джона Барнса, который спел рэп-куплет.

В начале марта 2002 года шли разговоры о записи совершенно новой версии «World in Motion» вместе с Дэвидом Бекхэмом, однако вместо этого 3 июня 2002 года сингл был переиздан вместе с новой песней «Such A Good Thing», специально написанной для передач 5-канала Би-би-си, освещавших чемпионат мира по футболу 2002 года. Новая песня затем вошла в дополнительный диск бокс-сета «Retro» (2002).

Издания

UK CD — FACD 293 
 «World in Motion» — 4:30
 «World in Motion (The B-Side)» — 4:14
 «World in Motion» (No Alla Violenza Mix) — 5:19
 «World in Motion» (Subbuteo Mix) — 5:08

UK 12" 1 — FAC 293 
 «World in Motion» — 4:30
 «World in Motion (The B-Side)» — 4:48

The same tracks appear on the 7" and cassette singles.

UK 12" 2 — FAC 293R 
 «World in Motion» (Subbuteo Mix) — 5:08
 «World in Motion» (Subbuteo Dub) — 4:13
 «World in Motion» (Carabinieri Mix) — 5:52
 «World in Motion» (No Alla Violenza Mix) — 4:12

US CD — Qwest 9 21582-2 
 «World in Motion» (Single Mix) — 4:30
 «World in Motion» (The B-Side) — 4:48
 «World in Motion» (No Alla Violenza mix) — 5:40
 «World in Motion» (Subbuteo Mix) — 5:08

US 12" and cassette — Qwest 9 21582-0/4 
 «World in Motion» (Carabinieri Mix) — 5:52
 «World in Motion» (No Alla Violenza Mix) — 5:40
 «World in Motion» (Subbuteo Mix) — 5:08
 «World in Motion» (Subbuteo Dub) — 5:08

Canadian CD — Factory/MCA/Polygram 846 237-2 
 «World in Motion» — 4:32
 «World in Motion» (No Alla Violenza Mix) — 5:41
 «World in Motion» (Carabinieri Mix) — 5:56
 «World in Motion» (Subbuteo Mix) — 5:10
 «World in Motion» (Subbuteo Dub Mix) — 5:10
 «The B-Side» — 4:49

Canadian cassette — Factory/MCA/Polygram 846 237-4 
 «World in Motion» (No Alla Violenza Mix)
 «World in Motion» (Carabinieri Mix)
 «World in Motion» (Subbuteo Mix)
 «World in Motion» (Subbuteo Dub Mix)
 «The B-Side»

UK CD — NUOCD12 [издание 2002] 
 «World in Motion» — 4:30
 «Such a Good Thing» — 4:10
 «World in Motion» (No Alla Violenza Mix) — 4:12

Примечания

Ссылки 

Синглы New Order
Синглы 1990 года
Песни 1990 года
Песни New Order